Henk Kistemaker (1922-2003), Nederlands vrijwilliger bij de Waffen-SS
 Jacob Kistemaker (1917-2010), Nederlands natuurkundige en hoogleraar
 Johannes Kistemaker (1813-1883), Nederlands titulair bisschop
 Simon Kistemaker (1940-2021), Nederlands voetbalcoach